Leptoscyphus är ett släkte av bladmossor. Leptoscyphus ingår i familjen Lophocoleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Leptoscyphus